Южный сельсовет
 Южный сельсовет — административно-территориальная единица и сельское поселение в Варгашинском районе Курганской области.
 Южный сельсовет — административно-территориальная единица и сельское поселение в Целинном районе Курганской области.
 Южный сельсовет — административно-территориальная единица и сельское поселение в Кизлярском районе Дагестана.